Bouclier humain (, littéralement Barrière humaine) est un parti politique populiste croate fondé en 2011, formé par l'ONG anti-expulsion du même nom. Le parti refuse d'être classé sur l'échiquier politique et se décrit comme .

Résultats électoraux

Élections législatives

Élections présidentielles

Élections européennes

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 
  
  
 

Parti politique fondé en 2011